För information om Wikipedia, se Wikipedia:Om.

Om eller OM kan syfta på:

 Om – den heligaste av alla stavelser inom hinduismen, se Aum 
 Om… – en dikt av Rudyard Kipling
 Om! – ett album av Niklas Strömstedt
 Om (sång) – en sång och singel från samma album
 -om – ett ortnamnsefterled 
 OM AB – ett börsbolag 
 OM – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Oman
 OM – den tidigare italienska person- och lastbilstillverkaren Officine Meccaniche SA
 OM – ett segelsällskap i Uleåborg, se Oulun Merenkävijät
 OM – en brittisk orden instiftad 1902, se Förtjänstorden